Spojení písmen C a K může mít různé významy:

CK
 CK – kód ISO 3166-2 pro Cookovy ostrovy
 BS-CK – kód ISO 3166-2 pro Crooked Island and Long Cay
 cestovní kancelář
 zkratka pro chlorkyan, anorganickou chemickou sloučeninu.
 bývalá SPZ okresu Český Krumlov
 kreatinkináza – diagnosticky významný enzym

c. k.
 c. k. – císařský a královský

.ck
 .ck – internetová doména nejvyššího řádu pro Cookovy ostrovy

Podobné zkratky 
 ČK